The Tarantula – cortometraggio del 1913 diretto da Jeanie Macpherson
 The Tarantula – film del 1916 diretto da George D. Baker